Potato Fritz bezeichnet:
 Potato Fritz (Film), deutscher Western von Peter Schamoni aus dem Jahr 1976
 Potato Fritz (Band), deutsche Noise-Band